Palm Valley ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Palm Valley (Florida), census-designated place im St. Johns County, Florida
 Palm Valley (Texas), Stadt im Cameron County, Texas
 Palm Valley (Northern Territory), Tal im Northern Territory, Australien